

Persone 
 Anthony Akumu – calciatore keniota, centrocampista
 Dennis Akumu – politico keniota
 Habiba Akumu Obama – nonna del presidente degli Stati Uniti Barack Obama
 Julius Akumu – hockeista keniota su prato

Altro 
 Akumu-chan – dorama stagionale autunnale prodotto e mandato in onda da Nippon Television
 Akumu no elevator – film del 2009 diretto da Keisuke Horibe